Il doppio del torneo di tennis Little Rock Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Vitas Gerulaitis e Vladimír Zedník che hanno battuto in finale Phil Dent e Colin Dibley 5-7 6-3 7-5.

Teste di serie 

 Phil Dent /  Colin Dibley (finale)
 Gene Mayer /  Butch Walts (semifinali)

 Bruce Manson /  Andrew Pattison (primo turno)
 Hank Pfister /  ROWE (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Little Rock Open 1979